Jaraczewo est le nom :

Toponymie 

 dans la voïvodie de Grande-Pologne
 de la gmina de Jaraczewo, dans le powiat de Jarocin ;
 de la ville de Jaraczewo, chef-lieu de cette gmina, dans le powiat de Jarocin ;
 du village de Jaraczewo, dans le powiat de Piła.